Taal – municipalità di Quarta classe delle Filippine
 Taal – film indiano del 1999 diretto e prodotto da Subhash Ghai
 Monte Taal – stratovulcano attivo situato nella regione di Calabarzon nelle Filippine